Talavera steht für:

 Talavera de la Reina, Stadt in der Provinz Toledo, Kastilien-La Mancha, Spanien
 Talavera (Lleida), Ort in der Comarca Segarra, Provinz Lleida, Katalonien, Spanien
 Talavera (Nueva Ecija), Gemeinde in der Provinz Nueva Ecija, Philippinen
 Talavera la Real, Dorf in der Provinz Badajoz, Extremadura, Spanien
 Talavera (Andahuaylas), Stadt und Distrikt in der Provinz Andahualyas, Peru
 Talavera, ehemaliges Hofgut, heute Festplatz in Würzburg, siehe Zellerau#Kultur
 Talavera (Comarca), Comarca in der Provinz Toledo der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha

Talavera ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Talavera (* 1982), mexikanischer Fußballtorhüter
 Carlos Talavera Ramírez (1923–2006), mexikanischer Bischof
 Francisco Ibáñez Talavera (* 1936), spanischer Comiczeichner
 Hernando de Talavera (um 1428–1507), spanischer Bischof und Politiker

 Jordi Sebastià i Talavera (* 1966), spanischer Politiker
 Natalicio Talavera (1839–1867), Journalist, Erzähler, Dichter, Soldat und Kriegskorrespondent

Siehe auch:

 Isla Talavera, Landschaft am Rio Parana im Grenzgebiet von Argentinien und Paraguay
 Schlacht bei Talavera (1936), Teil des Spanischen Bürgerkrieges 
 Schlacht bei Talavera (1809), Teil der Napoleonischen Kriege